Ледяной поход — многозначный термин.

История 
 Великий Сибирский Ледяной поход — отступление Восточного фронта Русской армии зимой 1920 года через Сибирь.
 Первый Кубанский поход — движение с боями Добровольческой армии от Ростова-на-Дону к Екатеринодару и обратно на Дон во время Гражданской войны в России.

Музыка 
 «Ледяной походъ» — альбом российской рок-группы «Калинов Мост», выпущенный в 2007 году.

См. также 
 Ледовый поход